ZRF – codice aeroportuale IATA dell'autostazione Rockford Clock Tower di Rockford (Illinois) (Stati Uniti d'America)